Баграев — фамилия; имеет женскую форму Баграева.
 Баграев, Николай Георгиевич (род. 1964) — украинский бизнесмен в сферах медиа и шоу-бизнеса, общественный деятель.
 Баграев, Созур Курманович (1888—1928) — осетинский поэт.